Cobb peut désigner :

Patronyme 

 Alex Cobb (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Arnett Cobb (1918-1989), saxophoniste ténor de jazz américain ;
 Belton Cobb (1892-1971), écrivain britannique de roman policier ;
 Charles Wiggins Cobb (1875–1949), mathématicien et économiste américain ;
 David Cobb (né en 1963), homme politique américain ;
  (1938-1999), musicien, parolier et producteur de musique américain ;
 Edmund Cobb (1892-1974), acteur américain ;
 Henry N. Cobb (1926-2020), architecte américain ;
 Howell Cobb (1815-1868), homme politique américain ;
 Irvin S. Cobb (1876-1944), écrivain, scénariste et acteur américain ;
 Jeff Cobb (1982-), lutteur américain représentant Guam aux Jeux olympiques et catcheur (lutteur professionnel) ;
 Jerrie Cobb (1931-2019), aviatrice américaine ;
 Jimmy Cobb (1929-2020), batteur américain de jazz ;
 John B. Cobb (né en 1925), un des principaux représentants de la théologie du Process ;
 John Nathan Cobb (1868-1930), ichtyologiste américain ;
  (né en 1944), guitariste américain (Classics IV – Atlanta Rhythm Section) ; 
 Julian Cobb, alias Hellfish, DJ britannique de musique électronique gabber ;
 Kim Cobb (1974-), climatologue américaine ;
 Lee J. Cobb (1911-1976), acteur américain ;
 Nathan Augustus Cobb (1859-1932), nématologiste américain ;
 Richard Charles Cobb (1917–1996), historien britannique ;
 Ron Cobb (1937-2020), dessinateur et réalisateur américain ;
 Seth Wallace Cobb (1838-1909), homme politique américain ;
 Thomas Cobb (1854-1932), écrivain britannique de littérature populaire et père de Belton Cobb ;
 Ty Cobb (1886-1961), joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Cobb, ville de Californie.
 Fort Cobb, localité d'Oklahoma, ancien fort de l'US Army.
 La rivière Cobb,  cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Divers 
 Cobb (1994), film de Ron Shelton ;
 Fonction de Cobb-Douglas, fonction largement utilisée en économie pour représenter le lien qui existe entre intrant et extrant.

Patronyme anglais